Le terme autodéfense, également orthographié auto-défense, en anglais "", peut désigner :
 le fait pour un individu de se défendre lui-même contre une agression : voir défense personnelle, autodéfense féminine et légitime défense
 une milice organisée par des citoyens qui estiment que l'État ne peut pas assurer leur sécurité (ex. : Free Derry, République de Marquetalia), ou au contraire organisée par une autorité étatique pour servir de supplétif aux forces officielles, dans des circonstances d'exception.

Exemples : 
 CONVIVIR
 Groupe d'autodéfense (guerre d'Algérie)

 un parti politique polonais : Autodéfense de la république de Pologne
 Œuvres de fiction
 Autodéfense est une pièce de théâtre de Mikhaïl Boulgakov (1920)
 certains pays utilisent le terme « autodéfense » pour désigner leurs forces militaires.
 Forces japonaises d'autodéfense
 Division de renseignement des forces aériennes d'autodéfense